Apollo era in origine il nome del dio greco delle arti; venerato successivamente anche nella religione romana.

Musica 
 Apollo – casa discografica italiana
 Apollon musagète (noto come Apollo) – balletto neoclassico in due quadri musicato da Igor' Stravinskij
 Apollo: Atmospheres and Soundtracks (noto anche come Apollo) – album di Brian Eno del 1983
 Apollo – album degli Alternative TV del 1999
 Apollo – album di Banco de Gaia del 2013
 Apollo – album dei Nebula del 2006
 Apollo – singolo di Hardwell con Amba Sheperd del 2012
 Apollo – singolo dei Timebelle del 2017

Esplorazione spaziale 
 Programma Apollo – programma spaziale USA che portò l'uomo sulla Luna
Missioni Apollo – Elenco di tutte le missioni del programma Apollo
 Navicella spaziale Apollo – nome del veicolo spaziale utilizzato nell'ambito del Programma Apollo 
 Apollo Guidance Computer (AGC) – computer di bordo utilizzato all'interno del LEM per le manovre di allunaggio
 cratere Apollo – cratere lunare
 1862 Apollo – asteroide scoperto nel 1932, primo oggetto di un gruppo di asteroidi detti asteroidi Apollo

Altro 
 Apollo – nome proprio di persona maschile
 Apollo – borough statunitense nella contea di Armstrong nello Stato della Pennsylvania
 Apollo Beach – città della Florida (USA)
 Apollo – nome comune di una specie di farfalla (Lepidotteri)
 Apollo GT – un'automobile statunitense degli anni sessanta
 Gumpert Apollo – un'automobile ad alte prestazioni costruita dalla casa automobilistica tedesca Gumpert Sportwagenmanufaktur GmbH.
 Apollo 440 –  rockband inglese
 Apollo – monaco cristiano egiziano del IV secolo
 Apollo – personaggio del Nuovo Testamento
 Apollo – personaggio dell'anime e manga I Cavalieri dello zodiaco
 Apollo Creed – personaggio della saga di Rocky
 Apollo/Domain – workstation grafiche dei primi anni ottanta
 Apollo – rivista britannica specializzata sull'arte
 Apollo – bollettino ufficiale dei musei della Provincia di Salerno
 Apollo – antica sala da ballo di Parigi al n. 20 di Rue de Clichy
 Apollo – varietà di olivo
 Apollo – varietà di riso

Pagine correlate 
 Tempio di Apollo
Teatro Apollo